Kaschirskoje () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Kaschirskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Schaaksvitte, Kreis Königsberg/Samland Ostpreußen)
 Kaschirskoje (Woronesch), Dorf im Rajon Kaschirskoje, Oblast Woronesch